Мескитан има више значења:

 Мескитан, Сан Франсиско де Абахо (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мескитан (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику